Гран-прі Угорщини 2018 (офіційно Formula 1 Rolex Magyar Nagydíj 2018) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 29 липня  на гоночній трасі Хунгароринг в Будапешті, Угорщина. Це дванадцятий етап чемпіонату світу, тридцять третє Гран-прі Угорщини в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
  – Ленс Стролл стартував із піт-лейну через заміну переднього антикрила після кваліфікації.

Перегони

Примітки 
  – Вальттері Боттас  отримав штраф в 10 секунд за зіткнення із Данієлем Ріккардо.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1 

Гран-прі Угорщини
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1
Липень 2018
2018 в угорському спорті